

Geografia 
Kantō (関東 o 間島) – regione del Giappone e la pianura che vi si trova
Kantōshu, o Concessione del Kwantung – possedimento giapponese nella Cina nordorientale fino alla fine della seconda guerra mondiale
Kantō (間島) – regione della Manciuria popolata storicamente da Coreani, che ora è conosciuta più comunemente come Yanbian

Finzione 
Kanto – regione geografica dei Pokémon
Kanto – personaggio dei fumetti DC Comics

Altro 
Kantōgun (comunemente conosciuta come Esercito del Kwantung) – unità militare dell'Esercito Imperiale Giapponese
Kantō-kai – gruppo di crimine organizzato
Corporazione Kanto